Bolesław II Pobożny – książę czeski ok. 972-999
 Bolesław II Szczodry (Śmiały) – władca Polski 1058-1079
 Bolesław II Rogatka (Łysy) – książę różnych księstw śląskich i wielkopolskich w latach 1241-1278 
 Bolesław II mazowiecki – książę płocki 1262-1313, od 1294 książę całego Mazowsza
 Bolko (Bolesław) II Ziębicki – książę świdnicko-ziębicki 1312-1322, książę ziębicki do 1341 
 Bolko (Bolesław) II Opolski – książę opolski 1313-1356
 Bolko (Bolesław) II Mały (Świdnicki) – książę świdnicki 1326-1368, również książę jaworski, na Łużycach, na połowie Brzegu i Oławy, siewierski, na połowie Głogowa i Ścinawy
 Bolesław II cieszyński – książę w Księstwie Cieszyńskim 1431-1452 (Bielsk, Frysztat, Bytom)

 Bolesław I
 Bolesław III
 Bolesław IV
 Bolesław V
 Bolesław – imię